Nox:

 NOx — оксиды азота (NO и NO2), образующиеся при горении.
 Nox — компьютерная игра.
 NOX — фермент НАДФ•H-оксидаза (NADPH-оксидаза, NOX).
 NOX — венгерская музыкальная группа.
 Nox Arcana — музыкальный проект, выпускающий альбомы в смешанном жанре.
 NoxPlayer — эмулятор операционной системы Android для ПК.

См. также 
 Нокс